Willisville bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Willisville (Arkansas)
 Willisville (Illinois)
 Willisville (Indiana)
 Willisville (New York)
 Willisville (Virginia)

in Kanada:
 Willisville (Ontario)